Цинциннати Редс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1882 году.

История 

В Цинциннати с 1866 года сменились три не связанных между собой клуба, называвшихся по традиции «Цинциннати Ред Стокингс». Первый из них существовал в 1866—1870 годах, лучшие игроки которого основали в 1871 году Бостон Ред Стокингс. В 1876—1880 годах существовал второй клуб, игроки которого после его расформирования в конце 1880 разошлись по другим командам. А третий, современный, был основан новыми игроками  в 1882 году.

Статистика

Ссылки 

 Официальный сайт команды

Клубы МЛБ
Цинциннати Редс